Die 1. Divisjon 1985 war die 41. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 23. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die reguläre Saison begann am 27. April 1985 und endete am 12. Oktober 1985.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Saison 
Rosenborg Trondheim wurde zum vierten Mal norwegischer Meister.

In der Hinrunde gab es einen Zweikampf zwischen Rosenborg und Lillestrøm SK. Die anderen Mannschaften konnten nicht eingreifen. Zu Beginn der Rückrunde setzte sich Lillestrøm immer weiter ab, Rosenborg reihte sich unter die anderen Verfolger ein. Nach 13 Spieltagen betrug der Vorsprung fünf Punkte. Da aber Rosenborg vom 17. bis zum 21. Spieltag alle Spiele gewann, kam es am letzten Spieltag zum alles entscheidenden Spiel zwischen Rosenborg und Lillestrøm. Da letztere einen Punkt Vorsprung hatte, reichte ihnen schon ein Unentschieden. Allerdings gewann Rosenborg dieses Spiel und entschied die Meisterschaft.

Von den Aufsteigern Brann Bergen und Mjøndalen IF konnte nur Mjøndalen die Klasse halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Im Gegensatz zum Vorjahr konnte Moss FK sich in der Relegation gegen die Konkurrenten nicht durchsetzen und stieg in die 2. Divisjon ab. Tromsø IL stieg zum ersten Mal in die 1. Divisjon auf. Sogndal blieb zweitklassig.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1985

Fußballsaison 1985
Eliteserien-Saison (Fußball)